Hubbardston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hubbardston (Massachusetts)
 Hubbardston (Michigan)